ВАС — аббревиатура.

 ВАС — Военная академия связи имени С. М. Будённого
 ВАС — Высший арбитражный суд Российской Федерации
 ВАС — Восточноазиатский саммит
 ВАС — Восточноафриканское сообщество